Canción hace referencia a varios artículos:

Composición musical
 Canción, composición musical para la voz humana;
 Canción de cumpleaños
 Canción infantil
 Canción de cuna
 Canción de protesta
 Canción del verano
 Canción de trabajo, género musical asociado a tareas repetitivas;
 Canción sentimental mexicana, canción estilizada;
 Nueva canción, movimiento musical de América Latina;

Literatura
 Canción (lírica), género lírico;
 Canción (trovador), género trovadoresco;
 La canción de Rolando o Cantar de Roldán, poema épico francés del siglo XI;
 Canción de Navidad, (A Christmas Carol) novela de Charles Dickens;
 La canción de Albion, novela de Stephen R. Lawhead;

Cine
 Canción de juventud, película española dirigida por Luis Lucia;
 Canción de nieve, película argentina de 1954;